Первенство Ленинграда по футболу 1926  стало ХХV и третьим, проведенным Ленинградским губернским советом по физической культуре (ЛГСФК).

Победителем впервые стала команда «Динамо»

Организация и проведение турнира 

Во втором полноценном чемпионате, проводимом ЛГСФК, были объединены 24 клуба, представлявшие районные кружки спорта (РКС) общества «Спартак» под эгидой ВЛКСМ, общество «Динамо» и ряд клубов производственных объединений и предприятий, созданных фактически спортивной секцией ЛГСПС — Ленинградского губернского совета профессиональных союзов — и находившихся под формальным руководством «Спартака».

Соревнования проводились с суммарным зачётом по результатам четырех команд клуба (так называемый «клубный зачёт») в двух соревновательных уровнях (на первом этапе) с дальнейшим разделением на четыре класса в финальном этапе — всего 96 команд 24 клубов и более 1 тысячи футболистов.

На высшем соревновательном уровне в предварительной группе классов «А» и «Б» участвовали 12 клубов

 «Красный путиловец»
 Районный спортивный кружок (РСК) «Спартак» Петроградского района, или просто «Петроградский район» — преемник клуба «Спорт», в прошлом сезоне носивший название Петроградский район «А»
 Выборгский район — преемник клуба «Унитас», ранее Выборгский район «А»
 Василеоостровский район — преемник клуба «Коломяги», ранее Петроградский район «Б»
 Центральный район — преемник клуба «Меркур», ранее Центральный район «А»
 Володарский район — в прошлом сезоне носил название «Большевик»
 «Динамо»
 «Красный выборжец»
 «Совторгслужащие»
 «Победа коммунизма» — ранее Механический завод, «Красный арсенал»
 КОР (Клуб имени Октябрьской революции)
 «Володарское» — клуб поселка им.Володарского

Турнир проходил по «системе Дюперрона» в два этапа: на предварительном 12 команд разыгрывали однокруговой турнир, по итогам которого 6 лучших команд с учётом всех набранных очков определяли победителя в ещё одном однокруговом турнире. Турнирный прогресс всех команд (в том числе и главных) определялся результатом «клубного зачёта», который формально являлся единственным официальным результатом турнира — результаты отдельных команд (в том числе и первых) принципиально не определялись и допускалось даже не проводить их заключительные матчи, если их итоги уже не могли повлиять на итог «клубного зачёта». Это привело к тому, что вызывавшее наибольший зрительский интерес первенство в главных командах было определено формально по дополнительным показателям (разности мячей) — объективное определение победителя в традиционном дополнительном матче не было предусмотрено регламентом. То же произошло и в самом «клубном зачёте» — здесь победитель почти трёхмесячных усилий восьми команд и 128 матчей, проведённых двумя главными претендентами на чемпионство, определился в итоге, после паритета в числе очков, "по меньшему числу поражений".

Ход турнира 

До начала первенства у большинства болельщиков не вызывал сомнения факт чемпионства в текущем сезоне команды Выборгского района (бывшего «Унитаса») — клуб собрал в своих рядах многих сильнейших футболистов города (из команды Петроградского района перешли Пётр Ежов, Константин Егоров и Пётр Антипов, из «Красного путиловца» — Григорий Архангельский и Андрей Мурашёв), одновременно существенно ослабив своих главных прошлогодних конкурентов. Правда, чемпионат фавориту пришлось начинать вторым составом — П.Ежов, М.Бутусов и Г.Архангельский совершали заграничную поездку в составе сборной СССР; ещё пятеро выборжцев во главе с П.Антиповым и П.Бутусовым, как иронично отметил «Красный Спорт», "... отправились гастролировать в качестве «пищевиков»". Резервисты в целом выступали неплохо, но в двух важных упорно проходивших матчах с «Красным путиловцем» (действующим чемпионом) и «Красным выборжцем» все же команда недосчиталась трёх очков. Вперёд же совершенно неожиданно вырвалась команда класса «Б» «Динамо», не имевшая в составе признанных звезд (за исключением вратаря Николая Соколова), но демонстрировавшая в каждом матче слаженную дисциплинированную игру. Динамовцы разгромили команды Петроградского (7:2) и Центрального (5:2) районов, тяжело переживающих отлучение в сборную СССР своих лидеров Павла Батырева и Петра Григорьева, «Совторгслужащих» (8:0) и прошлогодних победителей первенства путиловцев (3:0), и лишь досадная ничья на поле аутсайдера «Володарского» приостановила победную поступь нежданного лидера.

Возвращение в составы своих команд лидеров-«чемпионов» (как их тогда называли в прессе) ситуацию изменило мало — динамовцы по-прежнему шли без потерь. Лишь в 9 туре команда Василеостровского района («Коломяги») сумела наконец  обыграть их (4:3) и позволила не слишком убедительно выглядевшим в сильнейшем составе выборжцам сравняться с лидерами по очкам. В очной встрече в последнем туре первого этапа, вопреки ожиданиям, разгрома не последовало  — динамовцы продемонстрировали железную выдержку и сумели отыграть голы Г.Архангельского и М.Бутусова, сведя матч к ничьей за минуту до конца. Таким образом, после первого круга на вершине турнирной таблицы сохранилось двоевластие. Прочие недавние лидеры переживали не лучшие времена: если команде Центрального района («Меркуру») П.Григорьева удалось пройти в финал за счёт успехов в «клубном зачёте», то «Спорт» (Петроградский район) П.Батырева, потерявший целый ряд ведущих игроков, впервые в своей истории отправился в класс «Б» и занял там лишь 8-е место.

В финальном этапе выборжцы наконец начали показывать мощную игру и разгромно обыгрывать соперников (в матче с володарцами находящийся в великолепной форме М.Бутусов забил шесть мячей подряд в течение второго тайма), динамовцам матчи давались сложнее, но удача также была на их стороне. И здесь совершенно неожиданно идущая на последнем месте команда Центрального района сумела победить выборжцев со счётом 5:4 на их поле в Удельнинском парке в одном из красивейших матчей сезона, вместившем очередной «покер» М.Бутусова и два победных гола «меркурианцев», забитых в течение последних шести минут в меньшинстве сразу после удаления их центрхава Алексея Столярова. Теперь динамовцы, имея назначенный к переигровке матч с василеостровцами в запасе, получили реальные шансы на чемпионство. Даже после потери двух дисквалифицированных ведущих игроков А.Феоктистова и П.Миронычева и последовавшего вслед за этим поражения от выборжцев в очной встрече в последнем туре (1:3), в заключительном матче для получения приоритета при равенстве всех основных показателей им нужно было выиграть у своих недавних обидчиков по первому кругу с разницей в 7 мячей. На заснеженном поле 24 октября «Динамо» перевыполнило это требование вдвое (15:1), нанеся самое жестокое поражение выставившим на эту встречу по неизвестной причине игроков IV команды коломяжцам в их последнем матче в истории.

У любителей футбола такая развязка вызвала двоякие чувства — симпатии к команде, сумевшей преуспеть в безнадёжном, казалось, соперничестве с «чемпионами», сочетались с признанием неправомерности определившего победителя критерия. Однако динамовцы в дальнейшем во многом подтвердили свое право называться лучшими: сначала в традиционном так называемом «инаугурационном» матче чемпиона со сборной всех остальных клубов «Динамо» выглядело вполне достойно (4:6 с «пента-триком» М.Бутусова в составе сборной), а затем, при внезапном улучшении погодных условий, динамовцы смело приняли вызов выборжцев провести «решающий финал», в котором 14 ноября было установлено окончательное равновесие (2:2), причем сравнивать счёт пришлось на этот раз команде Выборгского района.

Первый круг

Итоговая таблица

Матчи

Финальный круг

Турнирная таблица

Матчи

Матч «чемпион — сборная»

Клубный зачет

Победители в «младших» командах 

 II команды — Центральный районII
 III — Центральный районIII
 IV — Выборгский районIV

«Клубный зачет» 

 Победитель — Выборгский район (93 очка)
 2 место — Центральный район (93)
 3 место — «Динамо» (75)

Минорные соревновательные уровни 
Победители в турнирах главных команд и в «клубном зачёте»

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 

 
 
 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1926 году
1926 год в Санкт-Петербурге